Gottfeed est un personnage du manga Vampire Chronicles créé par Kyo Shirodaira et Yuri Kimura.

Biographie 
Gottfeed était autrefois avant Rose-Red Strauss, le souverain qui siégeait au château du Royaume de la Nuit. Avec une de ses concubines il eut une fille dhampire. En temps normal, Gottfeed savait que les héritiers dhampires de sang royal ne pouvaient prétendre accéder au trône, voyant que sa fille avait hérité de beaucoup de sang vampire, il la considéra comme étant une princesse légitime. Pendant 10 ans il éleva Bridget jusqu'au jour où il eut avec la reine une autre fille, cette fois-ci de race pure. Afin de d'élever largement sa propre fille Adelheid, il décida de confier Bridget à Rose-Red Strauss afin que celui-ci s'en occupe. Cent ans après, Gottfeed révéla à sa fille Adelheid qu'avant sa naissance, elle avait une demi-sœur qui n'était autre que Bridget qui servait actuellement la famille royale. Quelques années passèrent, Gottfeed remarqua qu'une personne semait le trouble dans le Royaume de la Nuit, il réalisa que cette personne n'était autre que Saberhagen aux croix infinies qui se présentait comme étant l'adversaire le plus redoutable qui ait jamais existé. Il envoya Rose-Red Strauss et Bridget avec leur armée combattre Saberhagen, c'est d'ailleurs à partir de ce premier affrontement que Saberhagen commença à haïr Strauss. Plusieurs années passèrent, lorsque Strauss épousa Adelheid, Gottfeed quitta le pouvoir en laissant le trône à celui-ci. 

Personnage de Vampire Chronicles